Mlýnský potok ist der Name folgender Bäche in Tschechien:

 Mlýnský potok (Alting), tschechischer Name für den Mühlbach (Alting), Zufluss zum Bach Alting (Selbbach)
 Mlýnský potok (Elbe, Dolní Zálezly), Nebenfluss der Elbe bei Dolní Zálezly 
 Mlýnský potok (Elbe, Kostelec nad Labem), Nebenfluss der Elbe bei Kostelci nad Labem 
 Mlýnský potok (Nivní potok), Nebenfluss des Natschbaches
 Mlýnský potok (Selbbach), tschechischer Name für den Bach Alting (Selbbach), Zufluss zum Selbbach
 Mlýnský potok, Zufluss zur Pivoňka
 Mlýnský potok, tschechischer Name für den Mühlbach (Hundsbach), Zufluss zum Hundsbach
 Mlýnský potok, Alternativname für den Mittellauf des Robečský potok